James Fergusson – ufficiale britannico
 James Fergusson – architetto scozzese
 James Andrew Fergusson – comandante britannico
 James Fergusson, VI baronetto – politico britannico

Pagine correlate 
James Ferguson